Чоло — верхня надочна частина обличчя
 Чоло — передня частина будівлі, фасад
 Чоло — найкраща, добірна частина чого-небудь

Див. також 
 Причілок